Ел Агвакате де Ариба има више значења:

 Ел Агвакате де Ариба, Ел Агвакатито (Истлавакан дел Рио), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Ел Агвакате де Ариба (Ла Јеска), насеље у савезној држави Најарит у Мексику